En Pologne, Marianów est le nom de plusieurs localités :

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Marianów, village du powiat de Kalisz
 Marianów, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 Marianów,  de la gmina de Łanięta, dans le powiat de Kutno
 Marianów, village de la gmina de Strzelce, dans le powiat de Kutno 
 Marianów, village du powiat de Łowicz 
 Marianów, village de la gmina de Aleksandrów, dans le powiat de Piotrków 
 Marianów, village de la gmina de Wolbórz, dans le powiat de Piotrków 
 Marianów, village du powiat de Rawa 
 Marianów, village de la gmina de Błaszki, dans le powiat de Sieradz 
 Marianów, village de la gmina de Burzenin, dans le powiat de Sieradz 
 Marianów, village de la gmina de Nowy Kawęczyn, dans le powiat de Skierniewice 
 Marianów, village de la gmina de Słupia, dans le powiat de Skierniewice

dans la voïvodie de Lublin
 Marianów, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Marianów, village du powiat de Gostynin
 Marianów, village de la gmina de Grójec, dans le powiat de Grójec 
 Marianów, village de la gmina de Chynów, dans le powiat de Grójec 
 Marianów, village de la gmina de Głowaczów, dans le powiat de Kozienice 
 Marianów, village de la gmina de Gniewoszów, dans le powiat de Kozienice 
 Marianów, village de la gmina de Rzeczniów, dans le powiat de Lipsko 
 Marianów, village de la gmina de Solec nad Wisłą, dans le powiat de Lipsko 
 Marianów, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Marianów, village du powiat de Węgrów 
 Marianów, village du powiat de Wołomin 
 Marianów, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Marianów, village du powiat de Jędrzejów
 Marianów, village du powiat de Kielce 
 Marianów, village du powiat d'Opatów 
 Marianów, village du powiat de Pińczów 

dans la voïvodie de Silésie
 Marianów, village